Gutbier ist der Familienname folgender Personen:

 Ägidius Gutbier (1617–1667), deutscher Theologe, Orientalist und Gymnasiallehrer
 Alexander Gutbier (1876–1926), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Caspar Christian Gutbier (1709–1785), deutscher Jurist und kursächsischer Amtmann und Rittergutsbesitzer
 Christian August von Gutbier (1798–1866), deutscher Offizier und Geologe
 Edmund Gutbier (1834–?), Schweizer Maler und Fotograf
 Ewald Gutbier (1887–1965), deutscher Historiker und Archivar
 Gerd Gutbier (1926–1977), deutscher Theaterintendant, Schauspieler und Regisseur
 Hermann Gutbier (1842–1936), deutscher Historiker
 Johann Michael Gutbier (1646–1726), deutscher Altphilologe, Pädagoge und Gymnasialprofessor
 Karl Gutbier (1882–1965), deutscher Heimatforscher
 Ludwig Gutbier (1873–1951), deutscher Galerist
 Rolf Gutbier (1903–1992), deutscher Architekt, Städteplaner und Hochschullehrer